Marratxí är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Marratxí ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Marratxí är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Terrängen runt Marratxí sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Marratxí. Runt Marratxí är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Palma de Mallorca,  km sydväst om Marratxí. Trakten runt Marratxí består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna